Els cinodonts (Cynodontia, 'dents de gos' en grec) són un subordre de teràpsids que inclou els mamífers i els seus parents propers extints. Foren un dels grups de teràpsids més diversos, i deuen el seu nom a les seves dents semblants a les dels gossos.

Característiques 

Els cinodonts tenien gairebé totes les característiques dels mamífers. Les seves dents estaven completament diferenciades, el neurocrani es bombava al darrere del cap, i molts d'ells caminaven de manera erecta. Els cinodonts encara ponien ous, com probablement ho feien tots els protomamífers del Mesozoic. Tenia les finestres temporals molt més grans que els seus avantpassats, i l'eixamplament de l'arc zigomàtic permetia una musculatura mandibular més robusta, donant suport a les proves d'un crani més mamiferoide. També tenien el paladar secundari del qual mancaven els altres teràpsids primitius, excepte els terocèfals, que eren els seus parents més propers. El dentari era l'os més gran del maxil·lar inferior, car altres ossos més petits es desplaçaven a l'orella. Desenvoluparen un metabolisme de sang calenta durant el Permià superior i estaven coberts de pèl.

Filogènia 
El cladograma següent, extret de Ruta, Botha-Brink, Mitchell i Benton (2013), presenta una de les diverses hipòtesis que s'han formulat sobre les relacions dels cinodonts:

Taxonomia 

 Ordre Therapsida
 (sense categoria) Eutheriodontia
 Subordre Therocephalia
 Subordre CYNODONTIA
 Charassognathus
 Família Dviniidae
 Família Procynosuchidae
 Procynosuchus
 Epicynodontia
 Família Galesauridae
 Família Thrinaxodontidae
 Thrinaxodon
 Infraordre Eucynodontia
 (sense categoria) Cynognathia
 Família Cynognathidae
 Família Diademodontidae
 Família Trirachodontidae
 Família Traversodontidae
 Santacruzodon
 Scalenodon
 Luangwa
 Traversodon
 Massetognathus
 Exaeretodon
 Família Tritylodontidae
 Oligokyphus
 Tritylodon
 Kayentatherium
 Bienotherium
 Bienotheroides
 (sense categoria) Probainognathia
 Lumkuia
 Ecteninion
 Família Chiniquodontidae
 Família Ecteniniidae
Diegocanis
Ecteninion
Trucidocynodon
 Família Probainognathidae
 (sense categoria) Ictidosauria
 Família Tritheledontidae
 (sense categoria) Mammaliaformes

Referències